Ночной кошмар:
 Ночной кошмар — страшное сновидение.
 «Ночной кошмар» — американский фильм 1941 года.
 «Ночной кошмар» — американский фильм 1956 года.
 «Ночной кошмар» — серия картин швейцарского и английского художника Генри Фюзели.
 «Ночные кошмары» — фильм ужасов 1993 года.

См. также 
 Кошмар (значения)
 «Ночные кошмары и фантастические видения» — сборник рассказов американского писателя Стивена Кинга.
 Ночной ужас
  (значения)